Le mot réducteur est employé dans plusieurs domaines :
 en mécanique, un réducteur est un système d'engrenages dont le rapport de transmission est inférieur , pour augmenter le couple moteur d'une rotation ou pour réduire la vitesse ; il existe aussi des réducteurs en L pour modifier l'angle de sortie ;
 en chimie, un réducteur est un élément chimique qui perd un ou plusieurs électrons lors d'une réaction d'oxydoréduction (voir aussi oxydoréduction en chimie organique et oxydant) ;
 en coiffure, un produit réducteur est utilisé dans le cas des permanentes ;
 les Shuars (« réducteurs de tête ») sont un peuple qui faisait des trophées de têtes réduites et momifiées.